Eka Jaya (Jambi Selatan)
 Eka Jaya (Pantar Tengah)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing